Abo och ABO kan syfta på:

 ABO-systemet – en indelningen av blodgrupper, se AB0-systemet
 ABO – en av svenska migrationsverket driven anläggning med bostäder, se anläggningsboende
 ABO – ett allmännyttigt bostadsföretag i Arboga, se Arbogabostäder
 abo - Finlands första mynt, präglat i Åbo på 1400-talet

Geografi

Kamerun 

 Abo (vattendrag i Kamerun), Kustregionen,

Nigeria 

 Abo, Nigeria – en stad ii delstaten Delta

USA
Abo, ort i New Mexico

Robotskapade Kamerunförgreningar